Зима — прізвище. Носії:

 Зима Валентин Леонідович — доктор біологічних наук, професор
 Зима Іван Павлович — Герой Радянського Союзу
 Зима Олександр Вікторович — поет, прозаїк, журналіст
 Зима Петро Анатолійович — колишній начальник Управління СБУ в АР Крим, полковник міліції

Див. також 
 Зіма (прізвище)